Вице-президент Республики Болгарии () — государственная должность, установленная Конституцией Болгарии. Болгария является одной из двух стран в Европе, наряду со Швейцарией, в которой существует пост вице-президента.

Вице-президент избирается на всенародном голосовании, одновременно с президентом. Кандидаты в президенты и вице-президент выдвигаются от одной партии. Им запрещается занимать любую другую должность после избрания.

В соответствии с конституцией, вице-президент должен быть главным помощником президента в его/её служебных обязанностях.

В 1990—1992 годах должность называлась Вице-председатель (вице-президент) Болгарии ().

Список вице-председателей (вице-президентов) (1990—1992) 
Избраны Народным собранием.

Список вице-президентов (1992 — настоящее время) 
Избраны на президентских выборах.

Ссылки

Примечания 

Государственное устройство Болгарии